Сегнер — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Сегнер, Янош Андраш — немецкий механик, математик и медик.